«Золото Маккенны» () — американский художественный фильм 1969 года с Грегори Пеком, Омаром Шарифом, Телли Саваласом, Тедом Кэссиди, Джули Ньюмар и Камиллой Спарв в главных ролях, поставленный по одноимённому роману писателя Уилла Генри. В основу романа легла легенда о потерянном золоте Адамса ().

Потерянное золото Адамса 
Легенда о  существует уже более полутора столетий. И все эти годы продолжаются поиски потерянного золота, находящегося где-то в Нью-Мексико. В сентябре 1864 года в восточной части Аризоны солдатами были найдены двое мужчин, умирающих от голода и жажды, которые блуждали по пустыне в течение тринадцати дней, прячась от индейцев. Один из мужчин, фургонщик Адамс (имя его нигде не зафиксировано) рассказал армейскому хирургу историю о золотом каньоне апачей, показав имевшийся у него самородок. По его словам, на привале у реки Гила к ним подошёл молодой мексиканский индеец по прозвищу Кривое Ухо и предложил указать место, где находится золотой каньон апачей, если они помогут ему добраться до Мексики, откуда он был силой увезён апачами.

20 августа 1864 года Адамс и остальные золотоискатели двинулись в путь (согласно Адамсу, с ним и Ухом было двадцать два человека, но по другим версиям — не более двенадцати). Они нашли жилы и начали добывать золото. Потом одна группа из пяти человек ушла в  за пополнением припасов и снаряжения. Однако она не вернулась. Через восемь дней Адамс и Дэвидсон отправились на её поиски и нашли всех пятерых убитыми. Когда же они вернулись в лагерь, то обнаружили лишь пепелище: апачи убили всех золотоискателей и подожгли их жилища. Адамс и Дэвидсон бродили по пустыне тринадцать дней, пока на них не наткнулся военный отряд. Дэвидсон умер в форте, а Адамс только спустя десять лет смог преодолеть свой страх и вернуться в Нью-Мексико. До конца своей жизни он пытался найти потерянный каньон.

Сюжет 
1874 год. Гедлибергский шериф Маккенна в случайной стычке смертельно ранит Старого Койота — одного из вождей апачей. У него шериф находит план местонахождения Золотого Каньона, где, согласно легенде, находятся несметные золотые россыпи. Легенда гласит, что это золото апачи нашли много лет назад. Оно охраняется духами. И пока апачи его не тронут, они будут сильны. Многие предпринимали попытки найти это золото. Легенда также рассказывает о том, как некий Адамс нашёл каньон, но апачи поймали его и выжгли глаза, чтобы он не смог никого сюда привести. С тех пор Золотой Каньон (своё имя «Дель Оро» он получил от конкистадоров, не сумевших его отыскать) называют и Каньоном Слепого Адамса. Маккенна сжигает карту.

В это время известный мексиканский бандит Джон Колорадо со своей шайкой (состоящей из мексиканцев и индейцев-апачей) захватывает дом судьи Бергмана и его дочери Инги, чтобы отсидеться там, а заодно разжиться лошадьми и продовольствием. Бандиты берут с собой Ингу, а индеец Хачита убивает судью, схватившегося за оружие. Им удаётся застигнуть врасплох и Маккенну, который роет могилу для Койота. Колорадо знает, что у Маккенны — феноменальная память, и пообещав ему Ингу, решает заставить Маккенну выступить в качестве проводника. Маккенна был другом судьи и ради девушки соглашается помочь бандитам. Банда Джона Колорадо состоит из следующих персонажей:

 Венустиано Санчес — пожилой мексиканец, ветеран федеральных войск;
 Авила — тоже мексиканец, но значительно моложе;
 Лагуна Кахилл — полукровка, мексикано-ирландец;
 Хачита (Томагавчик) — никогда не улыбающийся двухметровый апач, полностью оправдывающий своё имя, ибо томагавк — это его излюбленное оружие;
 Беш (Нож) — немолодой апач с безразличным лицом;
 Манки (Обезьяна) — молодой сильный апач, но ростом ниже Хачиты;
 Хеш-Ке — красивая молчаливая индианка, бывшая любовница Маккенны.

Банда Колорадо останавливается в долине, но её блокирует подошедший отряд «джентльменов из Гедлиберга» под командованием Бена Бейкера. Отряд состоит из видных горожан, а также двоих англичан и самого́ слепого Адамса. Колорадо приходится согласиться на участие в поисках золотого каньона.  На следующий день отряд попадает в засаду солдат федеральных войск; спасаются лишь немногие; солдаты пускаются в погоню. Сержант Тиббс, догнав золотоискателей, убивает своих двоих оставшихся солдат и присоединяется к Колорадо, мечтающему о парижских увеселениях. Золотоискатели наконец проникают в каньон и видят огромную золотую жилу в его стене. Они галопом спускаются в долину, в это время Хеш-Ке, всё ещё молчаливо ревнующая Маккенну, пытается столкнуть Ингу в пропасть, но погибает сама, сорвавшись с утёса.

Золотоискатели разбредаются по каньону в состоянии аффекта. Маккенна, не попавший под чары золота, догадывается, что должно произойти. Он почти насильно тащит Ингу к лестнице, ведущей в старое индейское святилище, рассчитывая укрыться там. Тиббс, набив седельную сумку золотом, спохватившись, оглядывается, Хачита бросает в него томагавк. Колорадо прицеливается в спину Хачите, но в револьвере нет ни одной пули. Хачита говорит, что слышал ночью духов, приказавших ему защитить золото апачей от белых людей. Он наклоняется, чтобы выдернуть томагавк из тела Тиббса, Колорадо метким броском всаживает в него нож, отнятый у Хеш-Ке. Вооружившись томагавком, он преследует шерифа и Ингу, но Маккенна в отчаянной схватке разоружает бандита.

Отряд апачей въезжает в каньон. Своими криками и стрельбой они неожиданно вызывают обвал и последующее землетрясение. Маккенна, Инга и Колорадо спускаются к лошадям и бегут из долины. Как только они выезжают из обваливающейся пещеры, стены каньона рушатся, погребая золото под тоннами камней. Безоружный Колорадо грозит Маккенне и уезжает прочь. Маккенна и Инга уезжают, золото их не интересует. Но последний кадр фильма показывает, что шериф, оказывается, покинул каньон на лошади Тиббса, седельные сумки которой набиты золотом.

В ролях 

 Грегори Пек — шериф Маккенна
 Омар Шариф — Джон Колорадо
 Камилла Спарв — Инга Бергеман
 Телли Савалас — сержант Тиббс

Банда Колорадо

 Тед Кэссиди — Хачита
 Джули Ньюмар — Хеш-Ке
 Кинан Уинн — Санчес
 Роберт Филлипс — Манки
 Пепе Каллахан — Лагуна
 Руди Диас — Беш
 Дик Пибоди — Авила

Отряд Бена Бейкера

 Илай Уоллак — Бен Бейкер
 Ли Джей Кобб — редактор газеты
 Бёрджесс Мередит — владелец магазина
 Эдвард Г. Робинсон — Адамс
 Энтони Куэйл — Немолодой англичанин
 Рэймонд Мэсси — проповедник 
 Эдуардо Чианнелли — Койот
 Шелли Моррисон — Скво из племени пима
 Виктор Джори — закадровый текст

Песню «Старый гриф-стервятник» (), написанную композитором Куинси Джонсом на слова Фредди Дугласа, исполняет Хосе Фелисиано.

В СССР 
В 1973 году картина демонстрировалась на внеконкурсном показе VIII Московского международного кинофестиваля. А в июне—августе 1974 года вышла на экраны СССР, и её посмотрели 63 миллиона человек.
Помимо обычного дубляжа, выполненного на студии Мосфильм, прокатный вариант включал в себя и новую версию (русский текст Леонида Дербенёва) песни «Старый гриф-стервятник» (), которую исполнил Валерий Ободзинский. В дубляже картины принимали участие актёры:

 Феликс Яворский (рассказчик),
 Владимир Дружников (Маккенна),
 Анатолий Кузнецов (Колорадо),
 Константин Тыртов (Адамс),
 Антонина Кончакова (Инга),
 Анатолий Соловьёв (Тиббс),
 Алексей Алексеев (Бейкер),
 Геннадий Юдин (немолодой англичанин),
 Григорий Шпигель (владелец магазина),
 Сергей Курилов (редактор),
 Яков Беленький (проповедник). 
Режиссёр дубляжа — Евгений Алексеев.

Релиз на видео 
В США в начале 1980-х годов фильм выпущен компанией «Columbia Pictures Home Entertainment» на VHS. В СССР в 1980-е годы выпущена советская прокатная версия фильма видеопродукцией «Видеопрограмма Госкино СССР». Также фильм распространялся на «пиратских» видеокассетах в авторских одноголосых закадровых переводах Л. В. Володарского и А. Ю. Гаврилова; позже в России в 1990-е — Константина Дьяконова и Сергея Визгунова.

В конце 1990-х годов в США фильм отреставрирован и выпущен на DVD компанией «Columbia Tristar Home Video» со звуком Dolby Digital 1.0 Mono и 5.1 Surround.
В России в начале 2000-х годов дублированная версия фильма выпускалась на VHS дистрибьютором «Светла», а в 2002 году — на DVD изготовителем «Деваль Видео». Также выпускался на DVD и с многоголосым закадровым переводом.

Места съёмок 

Натурные съёмки проводились в Аризоне, в национальных парках Каньон-де-Шей и .

Примечания

Ссылки 
 The Lost Adams Diggings 
 The Lost Adams Diggings 
 IMDB 
 Фотоиллюстрации 
 Old Turkey Buzzard в исполнении Валерия Ободзинского, версия 1974 г. 

Фильмы США 1969 года
Вестерны США
Приключенческие фильмы США
Фильмы об индейцах
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке